Il singolare  del Valle d'Aosta Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Nicolas Mahut ha battuto in finale Gilles Müller 7–6(4), 6–4.

Teste di serie

 Simone Bolelli (secondo turno)
 Olivier Rochus (quarti di finale)
 Gilles Müller (finale)
 Nicolas Mahut (campione)

  Benoît Paire (secondo turno)
  Martin Kližan (quarti di finale)
  Jerzy Janowicz (semifinali)
  Vincent Millot (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Valle d'Aosta Open 2011
ATP Challenger Tour 2011